Алексе́й Алекса́ндрович Тумако́в () — российский парафутболист, полузащитник. Двукратный паралимпийский чемпион (2000 и 2012) по футболу 7×7, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. В 2019 году закончил профессиональную карьеру парафутболиста.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России (2000)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 апреля 2002) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (30 сентября 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх 2008 года в Пекине
 Орден Дружбы (10 сентября 2012) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в Лондоне

Примечания

Ссылки 
 Алексей Тумаков — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета
 Алексей Тумаков — профиль на сайте ЛФЛ
 Алексей Тумаков вошёл в сборную России по футболу на паралимпийских играх

Спортсмены Выборга
Чемпионы Паралимпийских игр по футболу
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по футболу 7×7
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года